een vuilnisophaaldienst
de Afvalstoffendienst ('s-Hertogenbosch)